2-й избирательный округ департамента Уаза включает сто семьдесят пять коммун округа Бове, включая частично город Бове.  Общая численность избирателей, включенных в списки для голосования в 2017 г. - 88 732 чел.

Действующим депутатом Национального собрания по 2-му округу является Аньес Тиль (), (Вперёд, Республика!).

Результаты выборов 
Выборы депутатов Национального собрания 2017 г.:

Дополнительные выборы депутатов Национального собрания 2013 г.:

Выборы депутатов Национального собрания 2012 г.:(результаты выборов отменены по решению суда)

Выборы депутатов Национального собрания 2007 г.:

См. также 
 Департамент Уаза
 Депутаты Национального собрания от департамента Уаза

Ссылки 

Избирательные округа Франции